Municipio de Newell puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Newell (condado de Vermilion, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Vermilion.
 Municipio de Newell (condado de Buena Vista, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Buena Vista.